Mleczna může být:

 Mleczna (přítok Gostyně) – řeka v Polsku
 Mleczna (přítok Radomky) – řeka v Polsku
 Mleczna (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Jordanów Śląski